Carl Norlander kan syfta på:

* Carl Norlander (1846–1916), svensk militär (överste) 
 Carl Norlander (1895–1961), svensk militär (överste)